Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 770 dans le monde.

 Route 770 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 770 en France